Соломон Франк, Саломон Франк (; ,  — , там же) — немецкий литератор и чиновник, известный как автор текстов к ряду произведений Иоганна Себастьяна Баха, написанных в 1714—1717 гг. в Веймаре.

Франк изучал право и теологию в Йенском университете, затем занимал различные должности в Йене, Арнштадте и Веймаре. На рубеже XVII—XVIII веков был секретарём Веймарской консистории, а также заведовал библиотекой и мюнц-кабинетом герцога Саксен-Веймарского Вильгельма Эрнста. Первый известный опыт сочинения Франком текстов для духовных песнопений относится к 1697 году. В сотрудничестве с Бахом были созданы как духовные, так и светские кантаты, общим счётом около 15 сочинений.

Работы 
 Madrigalische Seelen-Lust über das heilige Leiden unsers Erlösers (1697)
 Цикл кантат для христианских праздников в 1714/1715: Evangelisches Andachts-Opffer
 Цикл кантат для христианских праздников в 1715/1716: Evangelische Seelen-Lust
 Цикл кантат для христианских праздников в 1716/1717: Evangelische Sonn- und Fest-Tages-Andachten
 Heliconische Ehren-, Liebes- und Trauer-Fackeln, Веймар, Йена (1718)

Примечания 

Немецкие поэты
Поэты Германии
Либреттисты Германии